Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1897 rozegrano w dniach 21 czerwca – 1 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet 
 Blanche Bingley Hillyard -  Charlotte Cooper, 5–7, 7–5, 6–2

Gra podwójna mężczyzn 
 Reginald Doherty /  Laurie Doherty -  Wilfred Baddeley /  Herbert Baddeley, 6–4, 4–6, 8–6, 6–4

Przypisy 

1897 w tenisie ziemnym
1897 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat